Coulée verte (französisch für Grünzug) steht für folgende Parkanlagen:

 Coulée verte René-Dumont in Paris
 Coulée verte du Sud Parisien zwischen Paris und Massy
 Coulée verte de Rennes (auch Coulée verte de la pénétrante) in Rennes